Martres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Martres-Tolosane, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Martres-sur-Morge, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Martres, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,